Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1959/60 werd gewonnen door Tilburg.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Laren (West), Tilburg (Zuid), LHC (Noord) en DKS (Oost).

Eindstanden heren

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1959/60

Hockey in 1959
Hockey in 1960
 1959/60